Ровни — название населённых пунктов в России:

 Ровни — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Ровни — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Ровни — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Ровни — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.